Беноа () — топоним, относящийся к ряду объектов в южной части индонезийского острова Бали:
 Беноа — залив, омывающий восточное побережье южной оконечности острова;
 Беноа — мыс, представляющий собой протяженную песчаную косу у входа в одноименный залив, также известен как Танджунг-Беноа;
 Беноа — главный порт Бали, построенный на насыпном острове в одноименном заливе;
 Беноа — поселение (), административно-территориальная единица низшего уровня в составе района Южный Кута округа Бадунг провинции Бали, расположенное на восточном побережье одноимённого залива.